Tăutești se poate referi la:

 Tăutești, Botoșani
 Tăutești, Iași
 Tăutești, Suceava

Vezi și 
 Tăuți